Yombe peut désigner :
 les Yombe, un peuple présent en République du Congo, en République démocratique du Congo et en Angola 
 les Yombe, un peuple présent en Zambie et au Malawi
 le yombe, une langue bantoue